C's jest skrótem:

 Boston Celtics (amerykańska drużyna koszykówki)
 Obywatele – Partia Obywatelska (hiszpańska partia polityczna)